Pai-sha Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baisha He (vattendrag i Kina, Shandong, lat 36,53, long 119,89), 
 Baisha He (vattendrag i Kina, Anhui), 
 Baisha He (vattendrag i Kina, Shandong, lat 36,25, long 120,33), 

Robotskapade Kinaförgreningar